Polygyros ( [] ) ist eine griechische Gemeinde (Dimos Polygyrou Δήμος Πολυγύρου) im Regionalbezirk Chalkidiki der Region Zentralmakedonien. Die Gemeinde in ihrer heutigen Form und Ausdehnung wurde 2011 durch die griechische Verwaltungsreform (Kallikratis-Programm) aus den zuvor eigenständigen Gemeinden Anthemoundas, Ormylia, Polygyros und Zervochoria gebildet.

Die Gemeinden bis 2010 bilden seither Gemeindebezirke (Ez. gr. Dimotiki Enotita). Die Gemeindebezirke gliedern sich weiter in Stadtbezirke (Ez. gr. Dimotiki Kinotita) oder Ortsgemeinschaften (Topiki Kinotita), die den Gebieten der alten Gemeinden bis 1997 entsprechen und eigene Ortsvertretungen wählen. Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Gemeindebezirk Anthemoundas – Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα – 4.002 Einwohner
 Stadtbezirk Galatista – Δημοτική Κοινότητα Γαλατίστης – 2.837 Einwohner
 Agia Anastasia – Αγία Αναστασία – 118 Einwohner
 Galatista – Γαλάτιστα – 2.537 Einwohner
 Kiourtsoglou – Κιουρκτσόγλου – 177 Einwohner
 Moni Agias Anastasias Farmakolytrias – Μονή Αγίας Αναστασίας Φαρμακολυτρίας – 4 Einwohner
 Prinochori – Πρινοχώρι – 1 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Doumbia – Τοπική Κοινότητα Δουμπιών (Δουμπιά) – 451 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Galarinos – Τοπική Κοινότητα Γαλαρινού (Γαλαρινός) – 334 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Vavdos – Τοπική Κοινότητα Βάβδου (Βάβδος) – 380 Einwohner

 Gemeindebezirk Ormylia – Δημοτική Ενότητα Ορμυλίας – 4.282 Einwohner
 Stadtbezirk Ormylia – Δημοτική Κοινότητα Ορμυλίας – 3.682 Einwohner
 Evangelismos tis Theotokou – Ευαγγελισμός της Θεοτόκου – 114 Einwohner
 Ormylia – Ορμύλια – 2.979 Einwohner
 Nea Sermyli – Νέα Σερμύλη – 38 Einwohner
 Nisi – Νησί – 32 Einwohner
 Osios Arsenios – Όσιος Αρσένιος – 17 Einwohner
 Paralia Vatopediou – Παραλία Βατοπεδίου – 12 Einwohner
 Psakoudia – Ψακούδια – 299 Einwohner
 Vatopedi – Βατοπέδι – 191 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Metamorfosi – Τοπική Κοινότητα  Μεταμορφώσεως – 600 Einwohner
 Metamorfosi – Μεταμόρφωση – 531 Einwohner
 Metochi – Μετόχι – 69 Einwohner
 Gemeindebezirk Polygyros – Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου- 11.386 Einwohner
 Stadtbezirk Polygyros – Δημοτική Κοινότητα Πολυγύρου – 7.459 Einwohner
 Kalives Polygyrou – Καλύβες Πολυγύρου – 1.333 Einwohner
 Patelidas – Πατελιδάς – 5 Einwohner
 Polygyros – Πολύγυρος – 6.121 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Agios Prodromos – Τοπική Κοινότητα  Αγίου Προδρόμου (Άγιος Πρόδρομος) – 408 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Vrastama – Τοπική Κοινότητα  Βραστάμων – 990 Einwohner
 Kelli – Κελλί – 80 Einwohner
 Plana – Πλανά – 212 Einwohner
 Vrastama – Βράσταμα – 700 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Olynthos – Τοπική Κοινότητα Ολύνθου (Όλυνθος) – 1.111 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Paleokastro – Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου – 222 Einwohner
 Kreuzung Paleokastro – Διασταύρωση Παλαιοκάστρου – 206 Einwohner
 Paleokastro – Παλαιόκαστρο – 16 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Sana – Τοπική Κοινότητα Σανών (Σανά) – 293 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Taxiarchis – Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχου (Ταξιάρχης) – 903 Einwohner
 Gemeindebezirk Zervochoria – Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων – 2.378 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Geroplatanos – Τοπική Κοινότητα Γεροπλατάνου (Γεροπλάτανος) – 337 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Krimini – Τοπική Κοινότητα Κρήμνης (Κρήμνη) – 257 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Marathoussa – Τοπική Κοινότητα Μαραθούσσης – 491 Einwohner
 Marathoussa – Μαραθούσσα – 364 Einwohner
 Platanochori – Πλατανοχώρι – 127 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Paleochora – Τοπική Κοινότητα Παλαιοχώρας (Παλαιοχώρα) – 806 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Riza – Τοπική Κοινότητα Ριζών (Ριζά) – 487 Einwohner

Literatur 
 Halkidiki 1:150.000. Road Editions, Athen. ISBN 960-8481-90-2.
 Klaus Bötig: Chalkidiki. 5. Auflage. Reisen mit Insider Tipps. Marco Polo Reiseführer. Mairs Geographischer Verlag, Ostfildern 2002, ISBN 3-8297-0116-0.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Gemeinde in Zentralmakedonien
Makedonien (Griechenland)